

Anno 
 387 o 387 a.C.

Codici 
 387 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tokyo-Dodaira, nella prefettura di Tokyo, in Giappone

Matematica 
 387 – numero